Finché morte non ci separi (Livstid) – romanzo di Liza Marklund del 2007
Finché morte non ci separi (Livstid) –  film del 2012 diretto da Ulf Kvensler